Чиссов — фамилия. Известные носители:

 Чиссов, Валерий Иванович (род. 1939) — российский хирург-онколог.
 Чиссов, Иван Михайлович (1911—1986)  — участник Великой Отечественной войны.